Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Узбекистана (НАЭСМИ) — крупнейшая негосударственная некоммерческая медиа-организация Республики Узбекистан. Объединяет в себе более 100 негосударственных телерадиостанций и студий кабельного телевидения Узбекистана.

Цели Ассоциации 
 Формирование цивилизованного рынка вещания, повышение качества и разнообразия контента эфира негосударственных телестанций, активизация телерадиовещателей.
 Защита прав и интересов, поддержка членов Ассоциации в их непосредственной деятельности, обеспечение правовых гарантий и координация работы.
 Повышение профессионального уровня творческих и технических работников СМИ путем проведения семинаров-тренингов. Укрепление сотрудничества в вопросах привлечения зарубежных тренеров, повышения квалификации молодых творческих и технических сотрудников телерадиостанций.
 Развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере СМИ, поддержка иностранных телеканалов и телестудий во время съемок на территории Республики Узбекистан.

Члены Ассоциации 
Членами Ассоциации являются 18 национальных телеканалов, 19 радиоканалов, 100 электронных СМИ — членов кабельного телевидения Узбекистана (52 зарубежных канала). Среди членов НАЭСМИ — телеканалы Sevimli TV, ZOR TV, MY5 и Uzreport TV.

Партнеры Ассоциации 
 Телеканал «Россия-Культура»
 Телеканал «Россия-1»
 ЮНЕСКО
 CNBC
 Национальная Ассоциация Телерадиовещателей России (НАТ)
 Институт имени Гёте
 ЮНИСЕФ
 Фонд имени Конрада Аденауэра
 Национальное информационное агентство Узбекистана
 Национальное агентство «Узбеккино»
 Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
 Союз Журналистов Узбекистана
 Федерация Профсоюзов Узбекистана

Структура Ассоциации 
 Правление
 Экспертный совет
 Ревизионная комиссия
 Сектор телевидения
 Сектор радиовещания
 Информационный сектор

Проекты и фильмы 
 В сотрудничестве с телеканалами Euronews, «Россия-Культура», CNBC, BBC были сняты фильмы «Нукус. Неизвестная коллекция», «Узбекистан. Обретенные откровения», «Узбекистан: легенды о любви», «Узбекистан. Через пески и горы», «Узбекистан — жемчужина песков», «Каракалпакстан. Сквозь пески времени», «Катталангарский Коран: факты и мифы».
 В октябре 2017 года был заключен договор с международным информационным агентством «Томсон Рейтерс». Результатом сотрудничества стала возможность приобретения 9 месячного доступа к пакету новостного контента и трансляции самых свежих и актуальных новостей, происходящих на международной арене.
 Реализован проект, инициированный Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане, между НАЭСМИ и BBC Media Action «Усиление потенциала узбекских СМИ для обеспечения соблюдения общественных интересов».
 Между ЮНИСЕФ и НАЭСМИ реализован ряд проектов, нацеленных на улучшение жизни и благосостояния женщин и детей Узбекистана.
 Создание современной мультимедийной школы журналистов.

Примечания 

Телевидение в Узбекистане
Организации Узбекистана
Организации, основанные в 2003 году